Dybdahl angiver en dyb dal. Der er flere steder, (dale, gårde, veje og landsbyer) i Danmark som har fået navnet Dybdahl. Personer og slægter som stammer fra disse steder har i flere tilfælde fået navnet Dybdahl.

Desuden er der en jordbærsort som har fået navnet Dybdahl efter docent Dybdahl ved Landbohøjskolen, som igen har sit navn fra gården Dybdahl som ligger i en dyb dal i Skyum bjerge.

Tidligere skelnede man ikke så nøje om navnet blev stavet Dybdahl eller Dybdal. De to stavemåder er brugt i flæng for samme steder og personer. Derfor er der heller ikke skelnet i nedenstående.

Steder kaldet Dybdal/Dybdahl 
 Himmerland, Sønderholm Sogn: Området Dybdal
 Midtsjælland, Munke Bjergby Sogn: Området Dybendal
 Mors, Sejerslev Sogn: Gården Dybdal 
 Odsherred, Asnæs Sogn: Området Dybdal Huse
 Salling, Thise Sogn: Bebyggelsen Dybdal
 Salling, Lihme Sogn: Bebyggelsen Dybdal
 Skanderborg, Mesing Sogn: Området Dybdal
 Thy, Hundborg Sogn: Parken Dybdahlsgave 
 Thy, Skyum Sogn: Gården Dybdahl 
 Vendsyssel, Hellevad Sogn: Huset Dybdal

Kendte personer der hedder Dybdal/Dybdahl 
 Anders Jensen Dybdahl, landmand. Donerede området som i dag er kendt som "Dybdahlsgave" i Hundborg
 Bodil Pauline Dybdal , dansk højesteretsdommer
 Jakob Dybdal Abrahamsen, dansk mester i 3000 meter forhindringsløb 2019-2020
 Jens Andreas Dybdahl, docent ved Landbohøjskolen i København. Dybdahl-jordbærret er opkaldt efter ham.
 Hjalmar Dybdahl Andersen, dansk digter.
 Lone Dybdal, dansk mester i Marathonløb i 1980-1985
 Palle Dybdahl, dansk keramiker
 Thomas Dybdahl Ahle, dansk programmør. Har skrevet det kendte skakprogram PyChess.
 Thomas Dybdahl, norsk sanger og sangskriver
 Vagn Dybdahl, dansk historiker

Slægter i Danmark med navnet Dybdal/Dybdahl 
Der er 7 slægter i Danmark som tilsammen dækker over 90% af alle med navnet Dybdal/Dybdahl i Danmark.
En oversigt over disse kan ses på Dybdahl/Dybdal slægter i Danmark

Andet med navnet Dybdahl 
 Jordbærret Dybdahl, opkaldt efter docent Jens Andreas Dybdahl ved Landbohøjskolen

Danske efternavne